Sarfat bezeichnet:
 Sarfat (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sarfat (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sarfat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sarfat (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sarfat (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland